Bratz (animatieserie), een Amerikaanse animatieserie
 Bratz (computerspel), een computerspel uit 2002
 Bratz (film), een Amerikaanse film uit 2007
 Bratz (speelgoed), speelgoed van een Amerikaans bedrijf